Mihai Eminescu este numele următoarelor persoane:

 Mihai Eminescu (1850–1889), poet român

Mihai Eminescu este numele următoarelor localități din România:
 Mihai Eminescu (Botoșani), comună din județul Botoșani
 Mihai Eminescu (Gorbănești), sat din județul Botoșani

Mihai Eminescu este numele următoarelor licee din România:

 Colegiul Național „Mihai Eminescu” (Iași)
Colegiul Național „Mihai Eminescu” (Oradea)

i

Mihai Eminescu se mai poate referi la:

Statuia lui Mihai Eminescu din București
Statuia lui Mihai Eminescu din Constanța
Statuia lui Mihai Eminescu din Iași

Vezi și
Eminescu (dezambiguizare)